Чемпионат Таджикистана по футболу 1998 () — 7-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1998 на сайте rsssf.com 

1998
Таджикистан
1998 год в Таджикистане